Посёлок участка санатория Глуховского, Участок санатория Глуховского. сокращ. уч. сан. им.Глуховского () — упразднённый в 2005 году посёлок Бекетовского сельсовета Ермекеевского района Республики Башкортостан.

География

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):

 районного центра (Ермекеево): 35 км,
 центра Спартакского сельсовета (Спартак): 22 км,
 ближайшей ж/д станции (Приютово): 7 км.

История 
Возник как поселение аналогично селу санатория Глуховского — при отдельном участке санатория Глуховского, находящего в Белебеевском районе.

На 1969, 1972 годы входил в Спартакский сельсовет.
 
Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» гласил:
ст.1
4. Упразднить следующие населенные пункты:
19) в Ермекеевском районе:
поселок участка санатория Глуховского Бекетовского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 24 человека; преимущественно чуваши.

  
На 1 января 2002 года в посёлке Участка Санатория Глуховского (п. Павловский) проживали 6 человек, по 3 женщины и мужчины; русские	67 %, татары	33 %.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.159.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Ермекеевского района